Ашхабад () — пассажирская железнодорожная станция в Ашхабаде. Станция была построена в 1888 году.

История 
Вокзал был построен в 1888 году, по проекту академика Людвига Урлауба. После советизации Туркмении был перестроен. Разрушен в 1948 году при ашхабадском землетрясении, построен заново в 1950 году на фундаменте старого железнодорожного вокзала. В 2009 году завершилась реконструкция.

Реконструкция 
Турецкая фирма «Белда Иншаат ве Тааххут Лтд. Шти» осуществила проектирование и коренную реконструкцию железнодорожного вокзала города Ашхабада в 2009 году. Здание было облицовано белым мрамором, а кровля под шпилем стала ярко синего цвета.

Галерея

Примечания

Ссылки
Ашхабадский вокзал на wikimapia.org

Железнодорожные станции, открытые в 1888 году
Железнодорожные станции Туркменистана
Железнодорожные вокзалы Туркменистана